Sloten steht für:
 Sloten (Friesland), ein Ort in Friesland
 Sloten (Amsterdam), ein Stadtteil von Amsterdam
 Nieuw Sloten, ein Stadtteil von Amsterdam

Sloten ist der Familienname folgender Personen:
 Karel van der Sloten (1848–1930), belgischer Komponist